Нерадин () — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 551 житель (по переписи населения 1991 года — 625 жителей).

Село находится на южном склоне гряды Фрушка-Гора, в восточной части общины. От Ирига оно удалено на 6 км. Нерадин — одно из старейших сёл общины Ириг. Село впервые упоминается в 1247 году. В селе есть церковь постройки 1734 года.

Демография 
В селе Нерадин, по переписи 2002 года проживали 456 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,8 лет (42,5 года у мужчин и 43,1 года у женщин). В селе есть 171 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,22.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины